Mendizábal steht für:
 Mendizábal (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay

Mendizábal ist der Familienname folgender Personen:

 Bingen Mendizábal (* 1962), spanischer Komponist
 Guillermo Mendizábal (* 1954), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Mendizábal (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 José María Querejeta Mendizábal (1921–1997), katholischer Bischof
 Juan Álvarez Mendizábal (1790–1853), spanischer Ministerpräsident
 Luis Alberto Mendizábal Barrutia (* 1940), guatemaltekischer Verwaltungsjurist, Rechtsanwalt und Unternehmer
 Rosendo Mendizábal (1868–1913), argentinischer Tangopianist und -komponist